FK Toredo-BelAZ (Tapeda-BelAZ) (vitryska: Футбольны клуб Тарпеда-БелАЗ Жодзіна, Futbolnij Klub Tapeda-BelAZ Žodzina) är en vitrysk fotbollsklubb i Minsk som grundades 1961 som Raketa Zjodina.

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Vitryska mästare (0): –

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (1): 2016.

 Vitryska supercupmästare (2): 2018, 2019

Kända spelare 
Vitryssland
  Andrey Harbunow
Sverige
  Dennis Olsson

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Torpedo-Belaz Zjodina på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1961